Love Their Country — пятый студийный альбом группы Me First and the Gimme Gimmes, выпущен 17 октября 2006 года на лейбле Fat Wreck Chords. Альбом состоит из кавер-версий песен в жанре кантри. Диск занял 169-е место в чарте Billboard 200, 4-е — в Heatseekers Albums и 12-е — в Independent Albums .

Как и на предыдущих четырёх альбомах, в своих кавер-версиях группа включает отрывки классического панк-рока.

Список композиций

Примечания 

Альбомы панк-рока
Альбомы Me First and the Gimme Gimmes
Альбомы Fat Wreck Chords